Ноа Лайлс (, род. 18 июля 1997 года) — американский легкоатлет, специализируется в беге на короткие дистанции. Трёхкратный чемпион мира, бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года.

Биография 
Сначала он посещал секцию гимнастики, но в возрасте 12 лет стал заниматься лёгкой атлетикой. Его родители Кейша Кейн и Кевин Лайлс соревновались в легкой атлетике в Университете Сетон-Холл. Сам он учился в средней школе T.C.Williams в Александрии, Вирджиния.

Лайлс представлял Соединенные Штаты на Юношеских Олимпийских играх 2014 года, где он выиграл золотую медаль на дистанции 200 м.

В 2019 году с результатом 19,83 он побеждает на дистанции 200 метров на предолимпийском чемпионате мира в Катаре. Через несколько дней он становится двукратным чемпионом мира победив в эстафетной команде на дистанции 4 по 100 метров.

Персональные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Бегуны на короткие дистанции США
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года